Symbatios ist der Familienname folgender Personen:

 Symbatios (Jurist), byzantinischer Rechtsgelehrter des 9. und 10. Jahrhunderts
 Symbatios Konstantinos († nach 820), Sohn und Mitkaiser des byzantinischen Kaisers Leo V.
 Symbatios (Strategos) († nach 867), byzantinischer Patrikios und Rebell gegen Kaiser Michael III. und Basileios I.